Маратон може да се отнася до:
 Маратон, спортна дисциплина
 град Маратон, Гърция – по чието име е наречено маратонското бягане.
 град Маратон, Тексас, САЩ
 град Маратон, Флорида, САЩ
 Маратон – дълъг период от време, в който се излъчва определено нещо по телевизията
 Операция „Маратон“ - операция на ДС през 80-те години на XX век за кражба на „История славянобългарска“ от Зографския манастир